Eneritz Iturriaga – ex ciclista professionista spagnola
 Enrique Iturriaga – compositore e pedagogo peruviano
 Javier Iturriaga – ex calciatore messicano con cittadinanza spagnola, centrocampista
 Juan Manuel López Iturriaga – ex cestista spagnolo
 Pedro María Iturriaga – calciatore spagnolo, centrocampista